Der Begriff Zwischenprüfung bezeichnet:
 während eines Hochschulstudiums eine Prüfung nach 4 bis 6 Semestern, siehe Zwischenprüfung (Hochschulstudium)
 während einer Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf eine Prüfung nach meistens 18 Monaten, siehe Zwischenprüfung (Berufsausbildung)
 während der Fertigung die Werkerselbstprüfung